Shax-î Ḧesarost kan syfta på följande platser:

Irak 

 Salāsil Ḩaşārawst, bergskedja, Arbil, 
 Jibāl Ḩaşārawst, bergskedja, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar